Scoriodyta är ett släkte av fjärilar. Scoriodyta ingår i familjen säckspinnare.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Säckspinnare
Scoriodyta